Texas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Texas County (Missouri)
 Texas County (Oklahoma)